El término Svetli o Svetly o Svetliy o Svetlîi (en bielorruso: Светлы, , en gagauzo: Svetliy, en rumano: Svetlîi) puede referirse a:

Svetly (Brest), localidad de la provincia de Brest, en Bielorrusia.
 Svetly (Vítebsk), localidad de la Provincia de Vítebsk, en Bielorrusia.
 Svetly (Buda-Kashalyowa, Gomel), localidad del raión de Buda-Kashalyowa de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
 Svetly (Dóbrush, Gomel), localidad del raión de Dóbrush de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.

Svetliy (Moldavia), localidad de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia, en Moldavia.

Svetli (Arjánguelsk), localidad del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
 Svetli (Klímovo, Briansk), localidad del raión de Klímovo del óblast de Briansk, en Rusia.
 Svetli (Pogar, Briansk), localidad del raión de Pogar del óblast de Briansk, en Rusia.
 Svetli (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
 Svetli (Ivánovo), localidad del óblast de Ivánovo, en Rusia.
 Svetli (Bodaibó, Irkutsk), localidad del raión de Bodaibó del óblast de Irkutsk, en Rusia.
 Svetli (Ejirity-Bulagaty, Irkutsk), localidad del raión Ejirity-Bulagaty del óblast de Irkutsk, en Rusia.
 Svetli (Jantý-Mansí), localidad del distrito autónomo de Jantý-Mansí, en Rusia.
 Svetli (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
 Svetli (Kalmukia), localidad de la república de Kalmukia, en Rusia.
 Svetli (Kamchatka), localidad del krai de Kamchatka, en Rusia.
 Svetli (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
 Svetli (Gelendzhik, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Gelendzhik del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Svetli (Otrádnaya, Krasnodar), localidad del raión de Otrádnaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Svetli (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
 Svetli (Mari-El), localidad de la república de Mari-El, en Rusia.
 Svetli (Mordovia), localidad de la república de Mordovia, en Rusia.
 Svetli (Múrmansk), localidad del óblast de Múrmansk, en Rusia.
 Svetli (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
 Svetli (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
 Svetli (Sakmara, Oremburgo), localidad del raión de Sakmara del óblast de Oremburgo, en Rusia.
 Svetli (Svetli, Oremburgo), localidad del raión de Svetli del óblast de Oremburgo, en Rusia.
 Svetli (Perm), localidad del krai de Perm, en Rusia.
 Svetli (Kámensk, Rostov), localidad del raión de Kámensk del óblast de Rostov, en Rusia.
 Svetli (Kashary, Rostov), localidad del raión de Kashary del óblast de Rostov, en Rusia.
 Svetli (Sajá), localidad del república de Sajá, en Rusia.
 Svetli (Krasnopartizanski, Sarátov), localidad del raión Krasnopartizanski del óblast de Sarátov, en Rusia.
 Svetli (Tatíshevo, Sarátov), localidad del raión de Tatíshevo del óblast de Sarátov, en Rusia.
 Svetli (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
 Svetli (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
 Svetli (Ásino, Tomsk), localidad del raión de Ásino del óblast de Tomsk, en Rusia.
 Svetli (Tomsk), localidad de la ciudad de Tomsk del óblast de Tomsk, en Rusia.
 Svetli (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
 Svetli (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.
 Svetli (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.
 Svetli (Zabaikalie), localidad del Krai de Zabaikalie, en Rusia.